Santo Domingo, ou Saint-Domingue en français, peut désigner :

Toponymes

Santo Domingo : une commune de la province de San Antonio.

Santo Domingo : une municipalité du département d'Antioquia ;
 Santo Domingo de Silos : une municipalité du département de Norte de Santander.

Santo Domingo : un canton de la province d'Heredia ;
 Santo Domingo : la capitale du canton de Santo Domingo.

Santo Domingo : une ville de la province de Villa Clara.

Santo Domingo de los Tsáchilas : une province créée en 2007 ;
 Santo Domingo : un canton de cette province ;
 Santo Domingo de los Colorados : ville de la province de Pichincha.

Santo Domingo : une station du métro de Madrid ;
 Santo Domingo de la Calzada : un comarque de la région Rioja Alta ;
 Santo Domingo de la Calzada : une commune du nord de l’Espagne ;
 Ciudad Santo Domingo : un lotissement de la commune madrilène d'Algete ;
 Santo Domingo de las Posadas : une commune de la communauté autonome de Castille-et-León, dans la province d'Ávila ;
 Santo Domingo-Caudilla une : municipalité de la province de Tolède, dans la région autonome de Castille-La Manche.
 Santo Domingo de Silos (Espagne)
 Tour de Santo Domingo de Silos, monument historique du quartier historique de Cordoue.
 le , un sommet des Pré-Pyrénées en Aragon.
 la Sierra de Santo Domingo y Lucientes, une chaîne de montagnes en Aragon.

Santo Domingo Suchitepequez : ville du département de Suchitepéquez ;
 Santo Domingo Xenacoj : une ville du département de Sacatepéquez.

Rio Santo Domingo (Papaloapan), une rivière du Mexique affluent du Rio Papaloapan
Rio Santo Domingo (Chiapas), une rivière du Mexique affluent du Rio Grijalva

Santo Domingo, une municipalité du département de Chontales.

un corregimiento du district de Las Tablas dans la province de Los Santos.

Santo Domingo : une municipalité de la province d'Albay.
 Santo Domingo : une municipalité de la province d'Ilocos Sur.
 Santo Domingo : une municipalité de la province de Nueva Ecija.

Saint-Domingue : capitale du pays ;
 Santo Domingo : une des provinces du pays.

Santo Domingo : ville et chef-lieu de la municipalité de Cardenal Quintero dans l'État de Mérida ;
 Santo Domingo : capitale de la paroisse civile d'André Bello dans la municipalité de La Cañada de Urdaneta dans l'État de Zulia ;
 Santo Domingo : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Fernández Feo dans l'État de Táchira ;
 Río Santo Domingo : rivière du pays.

Autres 
 Air Santo Domingo : la compagnie aérienne nationale de République dominicaine ;
 Santo Domingo, navire de guerre espagnol, construit en 1781

Voir aussi 
 
 
 
Homonymie de toponyme